Ронди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ронди, Джан Луиджи (1921—2016) — итальянcкий кинематографист, сценарист и режиссёр, кинокритик.
 Ронди, Хайнрих (1877—1948) — германский борец, тяжелоатлет и перетягиватель каната. См. также 
 Ронда (значения)
 Рондо (значения)